Hota é um termo sânscrito que significa oferenda.

É um ritual hindu de oblação, as vezes ocorre entre praticas de nyama. 

Os sacerdotes do Rigveda também são chamados assim pois sua função principal era invocar as deidades, através de mantras, hinos ou richas.

Estas praticas se tornaram ritos e cerimonias e aos poucos perderam a conotação original, na qual o ‘Adhvaryuh’ o ministrante do Yajurveda através de mantras entoava sons para criar uma ressonância a um objetivo desejado.

Um dos mantra usados é um Saamveda mantra: 
"OM TVAM AGNI YAJYNANAAM HOTA VISHVESHAM HITAH DEVEBHIHI MANUSHE JANE"
OM é o fogo de todo yajyen(hota) que se estabelece no interior do homem(aspirante).

Ver também
Yajna

Ligações externas

Hinduísmo
Mitologia hindu